McCay est un patronyme, porté notamment par :

 Winsor McCay, auteur de bande dessinée et réalisateur de films d'animation américain.
 Bill McCay, auteur de romans de science fiction américain.
Clive McCay (1898–1967), biochimiste, nutritionniste, gérontologue, et professeur à l'université Cornell.
Henry Kent McCay (1820–1886), juge fédéral des États-Unis.
James Whiteside McCay (1864–1930), général et politicien australien.
Norman McCay, personnage de fiction.
Patrick McCay, peintre.
Peggy McCay (1927–2018), actrice américaine.
Ryan McCay (né en 1986), footballeur écossais.

Voir aussi 
Winsor McCay Award
(113461) McCay, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.